Baselitz ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Baselitz (* 1938), deutscher Maler und Bildhauer

Baselitz steht für folgende Orte:

 Baselitz, Wohnsiedlung in Dreetz, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg, siehe Dreetz (Brandenburg) #Gemeindegliederung
 Baselitz (Priestewitz), Ortsteil von Priestewitz, Landkreis Meißen, Sachsen
 Deutschbaselitz, Ortsteil von Kamenz, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Wendischbaselitz, Ortsteil von Nebelschütz, Landkreis Bautzen, Sachsen

Siehe auch:
 Baßlitz, Ortsteil von Priestewitz, Landkreis Meißen, Sachsen
 Baselice, Gemeinde in der Provinz Benevento, Italien